

Geografia

Francia 
 Grandvaux – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna-Franca Contea)
 Grandvaux – ex comune ora frazione di Soubrebost, comune nel dipartimento della Creuse (Nuova Aquitania)

Svizzera 
 Grandvaux – ex comune ora frazione di Bourg-en-Lavaux, comune nel distretto di Lavaux-Oron (Canton Vaud)